Rangomaramidae  — семейство длинноусых двукрылых из надсемейства Sciaroidea, близкое к грибным комарам (Mycetophilidae).

Распространение 
Представлены, главным образом, в южном полушарии: Австралия, Папуа - Новая Гвинея, Новая Зеландия, Неотропика (Колумбия, Коста-Рика, Чили, Эквадор), юго-восточная Азия (Вьетнам, Непал, Таиланд), Мадагаскар, Афротропика. Род Heterotricha проникает в Палеарктику (включая ископаемые виды из Балтийского янтаря).

Описание 
Мелкие комарики длиной от 2 до 6 мм, коричневого или желтовато-бурого цвета. Грудь вытянутая, мезэпимерон высокий и узкий, иногда отсутствует в вентральной части. Ноги тонкие. Жилка переднего крыла Rs длинная, а R5 отсутствует. Голени вытянутые и также как и тазики покрыты рядом из щетинок. На дистальном конце голени несут 1 или 2 шпоры (формула шпор: 1-2-2). Усики длинные, состоят из 16 члеников (14 флагелломеров). Глаза и оцеллии (обычно 3) относительно крупные, иногда оцеллии отсутствуют. Латеральные оцеллии (если есть) располагаются близко к краю фасеточных больших глаз. Нижнечелюстные щупики состоят из 4 члеников.

Систематика 
4 подсемейства и более 10 родов. Семейство было впервые выделено в 2002 году немецкими энтомологами Матиасом Яшофом (Dr. Mathias Jaschhof, Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut) и Рафаэлем Дидхемом (Raphael K. Didham).
 Подсемейство 
 Chiletricha Chandler, 2002 — Южная Америка (Чили, Бразилия)
 Eratomyia Amorim & Rindal, 2007 — 2 вида, Южная Америка (Колумбия, Эквадор)
 Insulatricha Jaschhof, 2004 — 3 вида, Новая Зеландия
 Kenyatricha Chandler, 2002 — восточная Африка
 Madagotricha Jaschhof & Jaschhof, 2007 — Мадагаскар
 Rhynchoheterotricha Freeman, 1960
 Подсемейство 
 Heterotricha Loew, 1850 - Европа, Япония
 Подсемейство 
 Cabamofa Jaschhof, 2005
 Colonomyia Colless, 1963 — 4 вида, Аргентина, Коста-Рика, Чили, Австралия, Папуа - Новая Гвинея, Новая Зеландия
 Ohakunea Edwards in Tonnoir & Edwards, 1927 — 4 вида, Австралия, Папуа - Новая Гвинея, Новая Зеландия, Чили
 Rogambara Jaschhof, 2005 — Коста-Рика
 Подсемейство 
 Rangomarama Jaschhof & Didham, 2002 — 5 видов, Новая Зеландия
 Incertae sedis
 Anisotricha Chandler, 2002 — 2 вида, Новая Зеландия
 Nepaletricha — 3 вида, юго-восточная Азия (Вьетнам, Непал, Таиланд)

Филогения 
Схема филогенетических взаимоотношений с другими ближайшими семействами показана на следующей схеме:

Примечания

Литература 
 Amorim, D. S., & Falaschi R. L. (2012). Catalogue of Neotropical Diptera. Rangomaramidae. Neotropical Diptera. 21, 1-7.
 Jaschhof, M., & Didham R. K. (2002). Rangomaramidae fam. nov. from New Zealand and implications for the phylogeny of the Sciaroidea (Diptera: Bibionomorpha). Studia Dipterologica Supplement. 11: 3-60.
 Jaschhof, M. (2004). Starkomyia gen. nov. from New Zealand and its implications for the phylogeny of the Sciaroidea (Diptera: Bibionomorpha). Studia Dipterologica. 11: 63-74.
 Amorim, D. de S., & Rindal E. (2007). Phylogeny of the Mycetophiliformia, with proposal of the subfamilies Heterotrichinae, Ohakuneinae, and Chiletrichinae for the Rangomaramidae (Diptera, Bibionomorpha). Zootaxa. 1535: 1-92.

Ссылки 
 Tree of Life Web Project
 Fungus Gnats Online

 
Семейства насекомых